Хрулёв — русская фамилия:

Известные носители 
 Хрулёв, Анатолий Николаевич (род. 1955) — российский военачальник генерал-лейтенант армии, командующий 58-й армией (2006—2010).
 Хрулёв, Андрей Васильевич (1892—1962) — советский военачальник, генерал армии. Во время Великой Отечественной войны — начальник тыла РККА ВС СССР, нарком путей сообщения СССР в 1942—1943.
 Хрулёв, Михаил Валерьянович (1908—1978) — советский учёный, инженер. Лауреат Сталинской премии.
 Хрулёв, Николай Иванович — советский конструктор бронетехники.
 Хрулёв, Павел Сергеевич (род. 1984) — российский актёр театра и кино, диктор.
 Хрулёв, Степан Александрович (1807—1870) — русский военачальник, генерал-лейтенант, герой обороны Севастополя.
 Хрулёв, Александр Павлович (род. 1961) — глава управы района Новогиреево города Москвы.
 Хрулёв-Наумов, Фёдор Андреевич  — сын боярский и голова.
Хрулёва
 Хрулёва, Елена Владимировна (известна под псевдонимом Ваенга; род. 1977) — российская певица и автор песен, музыкант, актриса.

Топоним 
 Хрулев — посёлок, Дмитриевский район, Курская область, Россия

См. также 
 Медаль «Генерал армии Хрулёв» — ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации.